VV PSZ, voetbalvereniging Prettige Spelers Zegevieren uit Zaandam
een afkorting voor peuterspeelzaal